Crateranthus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Crateranthus ingår i familjen Lecythidaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungordningen
Crateranthus